Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Przeworska-Rolewicz − polska matematyk
 Jan Rolewicz − polski działacz społeczny, inżynier mechanik, harcmistrz, żołnierz podziemia
 Kazimierz Rolewicz − polski oficer i żołnierz podziemia
 Stefan Rolewicz − polski matematyk